Lehiste ist der Familienname folgender Personen:

 Harri Lehiste (1931–1984), estnischer Journalist und Humorist
 Ilse Lehiste (Lest; 1922–2010), amerikanische Linguistin